Камянов — фамилия. Известные носители:
 Камянов, Борис Исаакович (псевдоним Барух Авни; род. 1945) — израильский поэт, переводчик и публицист.
 Камянов, Виктор Исаакович (1924—1997) — советский и российский литературовед, критик, педагог.